Niemcy:
 Oberbarnim – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Oberbarnim – dawny powiat

Zobacz też: 
 Barnim
 Niederbarnim